Loc-Eguiner kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec, departementet Finistère i regionen Bretagne, 
 Loc-Eguiner, departementet Finistère i regionen Bretagne,